Łazy ist der Name folgender Städte in Polen:
 Łazy in der Woiwodschaft Schlesien

Łazy ist der Name folgender Orte in Polen:

Woiwodschaft Großpolen:
Łazy (Zagórów), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Zagórów im Powiat Słupecki 

Woiwodschaft Karpatenvorland:
Łazy (Radymno), Dorf der Landgemeinde Radymno im Powiat Jarosławski
Łazy (Rymanów), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Rymanów im Powiat Krośnieński

Woiwodschaft Kleinpolen:
 Łazy, Teil des Krakauer Stadtteils Biezanów-Prokocim, siehe  Krakau #Stadtgliederung
Łazy (Rzezawa), Dorf der Landgemeinde Rzezawa im Powiat Bocheński
Łazy (Jerzmanowice-Przeginia), Dorf der Landgemeinde Jerzmanowice-Przeginia im Powiat Krakowski
Łazy (Książ Wielki), Dorf der Landgemeinde Książ Wielki im Powiat Miechowski
Łazy (Oświęcim), Dorf im Schulzenamt von Grojec der Landgemeinde Oświęcim im Powiat Oświęcimski
Łazy (Drużbice), Dorf der Landgemeinde Drużbice im Powiat Bełchatowski

Woiwodschaft Lebus:
Łazy (Gubin) (Laaso, Kreis Guben), Dorf der Landgemeinde Gmina Gubin im Powiat Krośnieński 
Łazy (Tuplice) (Läsgen, Kreis Sorau), Dorf der Landgemeinde Tuplice im Powiat Żarski

Woiwodschaft Łódź:
Łazy (Kobiele Wielkie), Dorf der Landgemeinde Kobiele Wielkie im Powiat Radomszczański

Woiwodschaft Lublin:
Łazy (Łuków), Dorf der Landgemeinde Łuków im Powiat Łukowski 

Woiwodschaft Masowien:
Łazy (Krasnosielc), Dorf der Landgemeinde Krasnosielc im Powiat Makowski 
Łazy (Olszewo-Borki), Dorf der Landgemeinde Olszewo-Borki im Powiat Ostrołęcki
Łazy (Lesznowola), Dorf der Landgemeinde Lesznowola im Powiat Piaseczyński
Łazy (Chorzele), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Chorzele im Powiat Przasnyski
Łazy (Szczutowo), Dorf der Landgemeinde Szczutowo im Powiat Sierpecki
Łazy (Szydłowiec), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Szydłowiec im Powiat Szydłowiecki
Łazy (Kampinos), Dorf der Landgemeinde Kampinos im Powiat Warszawski Zachodni
Łazy (Łochów), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Łochów im Powiat Węgrowski
Łazy (Lubowidz), Dorf der Landgemeinde Lubowidz im Powiat Żuromiński

Woiwodschaft Niederschlesien:
Łazy (Wińsko) (Lahse, Kreis Wohlau), Dorf der Landgemeinde Wińsko im Powiat Wołowski

Woiwodschaft Oppeln:
Łazy (Rudniki), Dorf der Landgemeinde Rudniki im Powiat Oleski

Woiwodschaft Podlachien:
Łazy (Goniądz), Dorf der Stadt- und Landgemeinde Goniądz im Powiat Moniecki

Woiwodschaft Schlesien:
Łazy (Jasienica), Dorf der Landgemeinde Jasienica im Powiat Bielski
Łazy (Starcza), Dorf der Landgemeinde Starcza im Powiat Częstochowski
Łazy (Koszęcin), Dorf der Landgemeinde Koszęcin im Powiat Lubliniecki

Woiwodschaft Westpommern:
Łazy (Mielno) (Laase, Kreis Köslin), Dorf der Landgemeinde Mielno im Powiat Koszaliński
Łazy (Kerstenbrügger Loose), Siedlung in der Stadt- und Landgemeinde Dębno im Powiat Myśliborski

Lazy ist der Name folgender Orte in Tschechien:
 Lazy (Orlová) (polnisch Łazy), heute Teil des Orts Orlová im Okres Karviná in der Region Moravskoslezský kraj

Siehe auch:
 Lasy
 Lasi